Böttchershof ist der deutsche Name zweier ehemals ostpreußischer Dörfer im heutigen Gebiet Polens bzw. Russlands:
Böttchershof, Kreis Mohrungen, seit 1945: Bednarzówka (Zalewo) im Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
Böttchershof, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, seit 1946: Nemanskoje im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland